Sparsholt (Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Sparsholt (Oxfordshire) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)